David Pegg (1947), Brits bassist
 Matthew Pegg (1971), Brits bassist
 Simon Pegg (1970), Brits acteur